Le Championnat de France de volley-ball Pro A 2001-02 a opposé les treize meilleures équipes françaises de volley-ball. Le championnat de France de volley-ball de première division porte le nom de Pro A depuis 1995.

Dunkerque rejoint la Pro A à l'issue de la saison 2000-2001.

Listes des équipes en compétition

Formule de la compétition 
En raison du forfait de la JSA Bordeaux juste avant le coup d'envoi de la saison, celle-ci s'est disputée à 13 équipes. Seul le club classé dernier est relégué.

Saison régulière

Records de la saison régulière

Classement

|

|}

Résultats

Tableau synoptique

Résultats détaillés 

|}

|}

|}

|}

|}

|}

|}

|}

|}

|}

|}

|}

| width=50% valign="top" |

|}

|}

|}

|}

|}

|}

|}

|}

|}

|}

|}

|}

|}
|}

Play-offs

Résultats

Repêchages

Bilan de la saison

Voir aussi

Liens externes

Championnat de France masculin de volley-ball
Volley-ball M1
France, championnat M1